Kolsrud är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jørn Kolsrud (född 1953), norsk musiker,   låtskrivare och programledare
 Knut Kolsrud (1916–1989), norsk etnolog
 Oluf Kolsrud (1885–1945), norsk kyrkohistoriker
 Sigurd Kolsrud (1888–1957), norsk filolog

Norska efternamn